Хребет Академії Наук — гірський хребет в гірській системі Паміру, Таджикистан
 Перевал Академії Наук — гірський перевал в горах Паміру, Таджикистан
 Льодовик Академії Наук — льодовик на хребті Академії Наук, Памір